Boca del Río (Nueva Esparta), een plaats in de Venezolaanse deelstaat Nueva Esparta
 Boca del Río (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz